Die Allianz Suisse Open Gstaad 2002 waren ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. Juli 2002 in Gstaad, in der Gemeinde Saanen, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Es fand zusammen mit den Swedish Open in Båstad und den Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships in Newport statt, die wie das Turnier in Gstaad zur International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Tscheche Jiří Novák, der dieses Jahr nicht erneut zum Turnier antrat. Nach 1998 und 2000 gewann der Spanier Àlex Corretja seinen dritten Titel in Gstaad. Im gesamten Turnierverlauf gab der Achte der Setzliste keinen Satz ab. Der Final wurde nach zwei Jahren Pause wieder im Best-of-Five-Format gespielt. Es war für den Spanier der erste Titel der Saison und der 16. Titel seiner Karriere.
Im Doppel traten die Vorjahressieger aus Roger Federer und Marat Safin nicht erneut gemeinsam an. Safin verzichtete komplett auf das Turnier, während Federer mit seinem Landsmann Michel Kratochvil in der ersten Runde ausschied. Turniersieger wurden Joshua Eagle und David Rikl, die als Setzlisteerste nur einen Satz im Turnier abgaben. Für Eagle war es der vierte Titel seiner Karriere, Rikl gewann seinen 24. Titel der Karriere und nach 2000 den zweiten in Gstaad.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 575'000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 600'000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der Website der ATP (PDF; 24 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Website der ATP (PDF; 19 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Website der ATP (PDF; 22 kB)

Tennisturnier 2002
Tennisturnier in Saanen